Ahhotep ist der Name folgender Personen:

 Ahhotep I., Königin und vermutliche Gemahlin des Seqenenre
 Ahhotep II., Königin und vermutliche Gemahlin des Kamose
 Ahhotep III., vermutlich eine weitere Königin der 17. Dynastie